Куп Холандије у фудбалу () је национални фудбалски куп Холандије. Најтрофејнији клуб је Ајакс са 20 титула. У купу Холандије учествују тимови из прве три фудбалске лиге у Холандији (Ередивизије, -{Eerste Divisie}- и -{Derde Divisie}-) као и 24 полуфиналиста (или замена) регионалних аматерских купова. Финале се од 1988. године традиционално одржава на стадиону Де Којп. Победник купа се састаје са победником Ередивизије за освајање Трофеја Јохан Кројф.

Називи 
 1898—1995 : -{KNVB Cup}-
 1995—2005 : -{Amstel Cup}-
 2005—2006 : -{Gatorade Cup}-
 од 2006 : -{KNVB Cup}-

Победници

Спољашње везе 
 Званичан веб-сајт
 Финала купа Холандије
 Историја купа

Х
Фудбал у Холандији